

Geografia
 Medo – aggettivo riferito alla regione della Media
 Medo – lingua parlata nella Media

Mitologia
 Medo – personaggio della mitologia greca, figlio di Medea e di Egeo
 Medo – altro nome dell'opera Medus di Marco Pacuvio, ispirata alle vicende di Medo

Sport
 Medo Open – torneo professionistico di tennis
 Mohamed Kamara detto Medo – calciatore sierraleonese